Vzorec C3H4 může označovat:

 propyn neboli methylacetylen (H3C−C≡CH)
 propadien neboli allen (H2C=C=CH2)
 cyklopropen

{{DISPLAYTITLE:C3H4}}